Гидеон Менса:
 Менса, Гидеон (род. 1998) — ганский футболист.
 Менса, Гидеон (род. 2000) — ганский футболист.